Esistono più comuni francesi con questo nome

Marçay – Indre e Loira
Marçay – Vienne
De Marçay era un'azienda automobilistica francese